Ovo je osma sezona Jadranske vaterpolske lige. Prvi put će liga biti sastavljena od dva jakosna stupnja.

Klubovi

Raspored

Sustav 
U prvom djelu je 18 klubova podijeljenih u skupine dvije lige određene na kraju prošle sezone prema pozicijama klubova. A1 liga sadrži 10 klubova : 8 klubova koji su prošle godine završile natjecanje u Ligi za prvaka i 2 najbolja kluba iz Lige za plasman. A2 liga sadrži 8 kubova većinom onih koji su prošle godine igrale Ligu za plasman. Obje lige se igraju dvokružno, tako da se u A1 ligi sveukupno igra 18 kola, a A2 ligi 14 kola. U drugom djelu prva četiri kluba iz A1 lige idu u Final four gdje razigravaju za prvaka, tako da u polufinalu igra prvi (1.) protiv četvrtog (4.) i drugi (2.) protiv trećeg (3.). Dok posljednjeplasirani (10.) klub ispada u A2 ligu, te ga zamjenjuje prvak (1.) A2 lige. Predposljedni (9.) klub iz A1 lige igra dvije eliminacijske utakmice s doprvakom(2.) A2 lige za mjesto u A1 ligi. 

Raspored utakmica određen je Bergerovim sustavom, s time da su momčadi A1 lige ždrijebani u parovima, po zemljopisnim područjima. U A2 ligi svaka ekipa je ždrijebana zasebno.

Prvi dio

A1 liga

Utakmice

Ljestvica 

*Crvena zvezda je izbačena iz lige nakon 13. kola i treće neodigrane utakmice.

(Q) - Klub se kvalificirao za završni turnir

A2 liga

Utakmice

Ljestvica

Drugi dio

Doigravanje za A1 ligu

Prva utakmica

Druga utakmica 

Ukupni rezultat je Budva 20:16 OVK POŠK. Budva se plasirala u A1 ligu, dok je OVK POŠK ispao u A2 ligu.

Final Four

Ždrijeb

Poluzavršnica

Završnica

Najbolji igrači

Najbolji strijelac

Klubovi u europskim natjecanjima

Poveznice 
 službene stranice 
 Hrvatski vaterpolski savez

2015-16